400 Blows:

 400 Blows — музыкальная группа в Великобритании.
 400 Blows — музыкальная группа в США.
 The 400 Blows — английское название фильма «Четыреста ударов» ().